Дедова — женская форма фамилии  и топоним.
 Дедова, Валентина Николаевна (Чумичёва; 1931—2021) — советская спортсменка и тренер по прыжкам в воду.
 Дедова, Ева (род. 1992) — турецкая актриса.
 Дедова, Евдокия Михайловна (род. 1915) — передовик сельскохозяйственного производства, доярка, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета РСФСР 6 созыва.

 Дедова — гора на Среднем Урале.